Preiniciační komplex může být:

 Transkripční preiniciační komplex – vznikající na počátku transkripce
 Translační preiniciační komplex – vznikající na počátku translace